Osoby o tym nazwisku:
 Julia Curyło − polska malarka
 Mikołaj Curyło − polski żużlowiec
 Małgorzata Curyło − polska lekkoatletka
 Marian Curyło − polski polityk, poseł na Sejm